Esistono più comuni francesi con questo nome

Neuvic – Corrèze
Neuvic – Dordogna